Kukkola kan avse:
Kukkola, Finland - en by och före detta tätort i Finland
Kukkola, Sverige - en by och före detta småort i Sverige

Se även
Kukkolaforsen - en fors i Torneälven